Abd-al-Hayy forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Hayy Abu l-Hassanat Muhammad, teòleg indi
 Abd-al-Hayy ibn Abd-ar-Razzaq, funcionari i poeta indi
 Muhammad Abdul-Hayy Siddiqui, escriptor en urdú conegut pel pseudònim Bekhud Badayuni

Notes